Regius Professor of Surgery kan syfta på:

 Regius Professor of Surgery (Aberdeen)
 Regius Professor of Surgery (Dublin)
 Regius Professor of Surgery (Glasgow)

Se även 
Regius Professor of Clinical Surgery (Edinburgh)